Safrai ist der Familienname folgender Personen:

 Shmuel Safrai (1919–2003), israelischer Historiker, Judaist und Hochschullehrer
 Ze'ev Safrai (* 1948), israelischer Archäologe, Judaist und Hochschullehrer